Мерс або МЕРС:

 Мерс — місто Німеччини, районний центр, ганзейське місто, розташоване в землі Північний Рейн — Вестфалія
 Мерс — широко вживана назва німецької марки автомобілів Mercedes-Benz
 МЕРС — назва Близькосхідного респіраторного синдрому у деяких ЗМІ.